Not Wanted – cortometraggio del 1913 diretto da Percy Stow
Not Wanted – cortometraggio del 1915 diretto da Langdon West
Not Wanted – cortometraggio del 1924 diretto da Billy West
Non abbandonarmi (Not Wanted) – film del 1949 diretto da Elmer Clifton e, non accreditata, Ida Lupino